

Patronyme 

 Arthur Schnitzler, (1862-1931), écrivain et médecin autrichien ;
  (1953-), actrice allemande
 Christa von Schnitzler (1922-2003), sculptrice allemande
 Claude Schnitzler (1949-), organiste et chef d'orchestre français ;
 Conrad Schnitzler (1937-), musicien allemand ;
  (1823-1900), marchand allemand ;
 Friedrich Wilhelm Schnitzler (1928-2011),  chef d'entreprise et homme politique allemand
  (1884-1962), médecin autrichien ;
 Hermann Schnitzler (1905-1976), historien de l'art allemand
 Jean Henri Schnitzler (1802-1871), historien et statisticien français ;
 , médecin hongro-autrichien ;
  (1792-1864), banquier allemand ;
 Karl-Eduard von Schnitzler (1918–2001), personnalité est-allemande de la télévision et propagandiste ;
 Marie Schnitzler, anthropologue belge ;
 Michael Schnitzler, musicien et écologiste autrichien ;
  (1985-) footballeur allemand ;
  (1855-1938), banquier allemand.

Divers 
 Syndrome de Schnitzler

Patronyme allemand